Фоконье́-э-ла-Мер () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Люр.

Код INSEE кантона — 7007.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 4086 человек.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 16 коммун, из них главной является Фоконье-э-ла-Мер.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона